Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 8 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Tommy Haas remporte son  en simple face à Guillermo Cañas. C'est son  en carrière.
 En double, la paire tchèque Martin Damm et Radek Štěpánek remporte le titre face à leurs compatriotes Jiří Novák et David Rikl. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 2001) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Vienne
Sport en Autriche en 2001
Tennis en octobre 2001